Moctezuma puede referirse a:
Una grafía antigua del nombre de dos emperadores aztecas:
Moctezuma I, el Grande.
Moctezuma II, el más conocido.

Moctezuma: ópera compuesta por Antonio Vivaldi (1733).
Moctezuma: ópera compuesta por Carl Heinrich Graun (1755).
La Conquista (también conocida como Moctezuma): ópera compuesta por Lorenzo Ferrero (2005).

Moctezuma's Revenge es uno los más clásicos videojuegos de consola Atari.

Puede ser el género botánico Moctezuma (planta).

Seminario de Moctezuma, seminario católico del Episcopado Mexicano.

Moctezuma: Canción de Fleet Foxes.

Moctezuma: Pueblo o ciudad turística de la costa de Costa Rica.